Батиаль, батиальная зона (от , bathýs  — глубокий) — экологическая глубоководная зона дна Мирового океана, расположенная между прибрежной сублиторалью (мелководной зоной) и абиссалью — глубоководной зоной ложа океана. Находится главным образом в пределах материкового склона и в свою очередь принадлежит к афотической зоне океана.

Термин употребляется в гидробиологии, океанологии, морской биологии и ихтиологии для названия зоны обитания организмов, предпочитающих глубины океана в пределах 200—3000 м.

Условия 
 Значительное давление (до 25 МН/м² или 250 кгс/см²).
 Почти полное отсутствие света.
 Малые сезонные температурные колебания.
 Малые сезонные колебания плотности воды.
 Подвижность вод — относительно слабая, но значительно большая, чем в абиссали.
 Рельеф дна — расчленённый.
 На дне — несплошной покров осадков и имеются многочисленные выходы коренных пород.
 В животном мире наблюдается заметное разнообразие, а в нижней батиали много видов рыб, переходных к абиссальным формам.
 Растительность весьма бедна из-за недостатка света.

Примечания

Источники 
 

Экологические зоны Мирового океана
Океанология